Senyús (Cabó), despoblat al municipi de Cabó (Alt Urgell)
 Senyús (Conca de Dalt), despoblat al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)